Compañía de las Indias Occidentales puede referirse a: 

 Compañía Danesa de las Indias Occidentales, Vestindisk kompagni (1659–1776) 
 Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, Geoctroyeerde Westindische Compagnie (GWC o WIC) (1621–1792) 
 Compañía francesa de las Indias Occidentales (en), Compagnie des Indes occidentales (1664–1674) 
 Compañía Sueca de las Indias Occidentales (en), Svenska Västindiska Kompaniet (1787–1805)

Véase también 

 Compañía de las Indias 
 Compañía de las Indias Orientales